Jaros oder Jaroš ist der Familienname folgender Personen:

 Christián Jaroš (* 1996), slowakischer Eishockeyspieler
 Karl Jaroš (* 1944), österreichischer Theologe
 Marcin Jaros (* 1981), polnischer Eishockeyspieler
 Miroslav Jaros (1897–1970), tschechischer Orthopäde
 Otakar Jaroš (1912–1943), tschechoslowakischer Offizier und Held der Sowjetunion
 Patrik Jaros (* 1967), deutscher Koch
 Peter Schulz-Jaros (* 1963), deutscher Sänger (Bass) und Schauspieler
 Radek Jaroš (* 1964), tschechischer Bergsteiger
 Ralf Jaros (* 1965), deutscher Leichtathlet
 Tomáš Jaroš († 1570), böhmischer Metallgießer, Glockengießer und Büchsenmacher
 Tony Jaros (1920–1995), US-amerikanischer Basketballspieler 

Jaros ist eine Schreibweise der griechischen Gefängnisinsel Gyaros.

Siehe auch:
 Jarosz
 Jarosch